Sottovuoto – tipo di condizione creata artificialmente
 Sottovuoto − condizione di funzionamento di un impianto industriale
 Cottura sottovuoto − tipo di cottura
 Confezionamento sottovuoto − tipo di confezionamento
 Distillazione sottovuoto − tipo di distillazione
 Deposizione sottovuoto − tipo di deposizione
 Sottovuoto: d-VERSION − EP dei Dari del 2009

Pagine correlate 
 Vuoto